In 2019 werd de vijftiende editie van de Copa FMF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 10 augustus tot 26 oktober. Luverdense werd de winnaar en plaatste zich zo voor de Copa do Brasil 2020.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 2019
Copa FMF (Mato Grosso)